Лутки может означать:
 Лутки — армянский народный шуточный танец.

Населённые пункты 
 Лутки — деревня в Столинском районе Брестской области Белоруссии.
 Лутки — деревня в Андреапольском районе Тверской области России.